Bistrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Bistrup Kirke (Hjørring Kommune) – en kirke i Bistrup Sogn i Hjørring, Hjørring Kommune
 Bistrup Kirke (Rudersdal Kommune) – en kirke i Bistrup Sogn i Birkerød, Rudersdal Kommune